The Upsetters ist der Name folgender Bands:

 The Upsetters (Vereinigte Staaten), Live-Band von Little Richard
 The Upsetters (Jamaika), Studioband um Lee Perry